Klasa okręgowa (grupa chełmska) – jedna z czterech na terenie województwa lubelskiego klas okręgowych, które od sezonu 2008/2009 są rozgrywkami szóstego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. 

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy lubelskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do jednej z dwóch grup chełmskiej klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (ChOZPN).

Od sezonu 2000/2001 zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz miasta Chełm, wcześniej w latach 1976–2000 była ona przeznaczona dla zespołów z województwa chełmskiego.

Mistrzowie ligi 

Objaśnienia:
 W sezonie 2003/2004 Chełmianka Chełm awansowała do IV ligi po wygranych barażach.
 W sezonie 2007/2008 Hetman Żółkiewka nie awansował do IV ligi z 2. miejsca po przegranych barażach.
 Po zakończeniu sezonu 2010/2011 Ogniwo Wierzbica oraz GKS Pławanice/Kamień zrezygnowały z gry w IV lidze w sezonie 2011/2012.
 Decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z 16 maja 2020 z powodu sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 w Polsce rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały zakończone po rozegraniu 13 kolejek.
 Po zakończeniu sezonu 2019/2020 Lubelski ZPN powiększył z 16 do 24 liczbę drużyn w IV lidze w sezonie 2020/2021, dzięki czemu do IV ligi awansował z 2. miejsca Start Krasnystaw.

Sezon 2020/2021 

 Sawena Sawin wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 1. miejsce awans do IV ligi, grupy lubelskiej.
 14. miejsce spadek do klasy A.

Sezon 2019/2020 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 W związku z pandemią koronawirusa Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwałą nr XXII/1 z dnia 16 maja 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2019/2020. Kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu 13 kolejek meczów przyjęta została jako końcowa kolejność rozgrywek w sezonie 2019/2020.
 Zgodnie z powyższą uchwałą podjęto również decyzję, że z klasy okręgowej do klasy A nie spadnie żadna drużyna.
 Unia Białopole i Start Krasnystaw awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.

Sezon 2018/2019 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Sparta Rejowiec Fabryczny awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Tatran Kraśniczyn spadł do klasy A.

Sezon 2017/2018 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Start Krasnystaw awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hutnik Ruda-Huta spadł do klasy A.

Sezon 2016/2017 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Eko Różanka awansowało do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Vitrum Wola Uhruska spadł do klasy A.

Sezon 2015/2016 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Kłos Chełm awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 GKS Pławanice/Kamień i Sawena Sawin spadły do klasy A.

Sezon 2014/2015 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Granica Dorohusk awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hutnik Ruda-Huta spadł do klasy A.

Sezon 2013/2014 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Włodawianka Włodawa awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Vojsławia Wojsławice i Spółdzielca Siedliszcze spadły do klasy A.

Sezon 2012/2013 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Hetman Żółkiewka awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Tatran Kraśniczyn i Vitrum Wola Uhruska spadły do klasy A.

Sezon 2011/2012 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Victoria Żmudź awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Chełmianka II Chełm po zakończeniu sezonu nie przystąpiła do rozgrywek chełmskiej klasy okręgowej w sezonie 2012/2013 (drużyna została rozwiązana), w związku z tym, w klasie okręgowej utrzymał się Ruch Izbica jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.
 Agros Suchawa spadł do klasy A.
 Start II Krasnystaw po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek chełmskiej klasy A w sezonie 2012/2013 (drużyna została rozwiązana).

Sezon 2010/2011 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu z gry w IV lidze zrezygnował mistrz chełmskiej klasy okręgowej Ogniwo Wierzbica oraz wicemistrz GKS Pławanice/Kamień. W związku z tym ChOZPN powiększył ligę w sezonie 2011/12 do 15 drużyn. 
 Sawena Sawin spadła do klasy A.

Sezon 2009/2010 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Włodawianka Włodawa awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hutnik Ruda-Huta przegrał swój mecz barażowy i spadł do klasy A. 
 Unia Rejowiec spadła do klasy A.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Hetman Żółkiewka awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Sawena Sawin przegrała swój mecz barażowy i spadła do klasy A. 
 Vojsławia Wojsławice spadła do klasy A.

Sezon 2007/2008 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Włodawianka Włodawa awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hetman Żółkiewka przegrał swój mecz barażowy i pozostał w klasie okręgowej.
 Sawena Sawin wygrała swój mecz barażowy i pozostała w klasie okręgowej. 
 Spółdzielca Siedliszcze spadł do klasy A.

Sezon 2006/2007 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Sparta Rejowiec Fabryczny awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Vojsławia Wojsławice wygrała swój mecz barażowy i pozostała w klasie okręgowej.
 Hutnik Dubeczno po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek chełmskiej klasy A w sezonie 2007/2008 (drużyna została rozwiązana na 1. sezon, a ponownie została zgłoszona do rozgrywek chełmskiej klasy A od sezonu 2008/2009).

Sezon 2005/2006 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Start Krasnystaw awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Kłos Chełm i Hutnik Ruda-Huta spadły do klasy A.

Sezon 2004/2005 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Włodawianka Włodawa awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Vitrum Wola Uhruska wygrał swój mecz barażowy i pozostał w klasie okręgowej.
 Granica Dorohusk spadła do klasy A.

Sezon 2003/2004 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Płomień/Włodawianka Włodawa zmienił nazwę klubu na Włodawianka Włodawa. 

 Chełmianka Chełm wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Frassati Fajsławice i Unia Rejowiec spadły do klasy A.

Sezon 2002/2003 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Start Krasnystaw awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Sawena Sawin i Astra Leśniowice spadły do klasy A.
 Chełmianka II Chełm po rundzie jesiennej wycofała się z rozgrywek (drużyna została rozwiązana), a jej wyniki zostały anulowane.
 Od sezonu 2003/04 w chełmskiej klasie okręgowej występować będzie 14 drużyn.

Sezon 2001/2002 

 źródło: prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Płomień Różanka i Włodawianka Włodawa połączyły się tworząc klub Płomień/Włodawianka Włodawa, w związku z tym w sezonie 2001/02 w chełmskiej klasie okręgowej występować będzie 15 drużyn.

 Granica Dorohusk awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Zryw Gorzków spadł do klasy A.

Sezon 2000/2001 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Kłos Okszów zmienił nazwę klubu na Kłos Chełm.

 ChKS Chełm awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Vojsławia Wojsławice i Tatran Kraśniczyn spadły do klasy A.

Sezon 1999/2000 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Granica Chełm (spadkowicz z IV ligi) zmienił nazwę klubu na ChKS Chełm (Chełmski Klub Sportowy), a GLKS Sawin zmienił nazwę na Sawena Sawin.

 Start Krasnystaw awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Brat Siennica Nadolna i Błękit Cyców spadły do klasy A.
 Kresovia Włodawa po rundzie jesiennej wycofała się z rozgrywek (drużyna została rozwiązana), a jej wyniki zostały anulowane.

Sezon 1998/1999 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Granica Dorohusk awansowała do IV ligi, grupy Chełm-Kielce-Tarnobrzeg-Zamość.
 GLKS Sawin wygrał swój mecz barażowy i pozostał w klasie okręgowej. 
 Tatran Kraśniczyn spadł do klasy A.
 Od sezonu 1999/00 w chełmskiej klasie okręgowej występować będzie 16 drużyn.

Sport w województwie lubelskim
Chełm